sccm steht für Standardkubikzentimeter pro Minute. Unabhängig von Druck und Temperatur wird mit dieser Einheit eine definierte strömende Gasmenge (Teilchenzahl bzw. Gasmasse) pro Zeitspanne beschrieben, also ein Teilchenstrom bzw. Massenstrom.

Der Standardkubikzentimeter ist ein Gasvolumen von V = 1 cm³ unter Normbedingungen (T = 0 °C und p = 1013,25 hPa), den sog. physikalischen Normbedingungen bzw. STP nach DIN 1343.

Das standardisierte Volumen lässt sich durch Multiplikation mit der zugehörigen Normdichte in eine Masse umrechnen. Die (Norm-)Dichte von Luft beträgt unter den physikalischen Normbedingungen 1,293 kg/m³ = 1,293 mg/cm³.

Siehe auch 
 Thermische Zustandsgleichung idealer Gase
 Standard-Liter pro Minute

Weblinks 
 PipeCleanRobot S. 12 (Memento vom 2. Juni 2016)
 Skript zum Versuch Magnetronsputtern und Massenspektrometrie kleiner Teilchen S. 6 (abgerufen am 20. Mai 2016)

Maßeinheit
Gastechnik